

Pseudonyme 

 Pell est l'un des personnages de One Piece ;
 , pseudonyme de Jared Pellerin, chanteur, parolier et producteur de musique américain.

Mathématiques 
 En mathématiques et plus précisément en arithmétique, l'équation de Pell-Fermat est une équation diophantienne polynomiale quadratique.
 En mathématiques, les nombres de Pell et les nombres de Pell Compagnon (ou nombres de Pell-Lucas) sont tous les deux des suites d'entiers relatifs.

Patronyme 

 Anna Johnson Pell Wheeler (1883-1966), mathématicienne américaine.
 Axel Rudi Pell (1960-), guitariste allemand fondateur du groupe de heavy metal éponyme. 
 Dave Pell (1925-2017), saxophoniste ténor et chef d'orchestre américain.
 George Pell (1941-2023), cardinal australien.
 Isabel Pell (1900-1950), femme du monde américaine.
 John Pell (1611-1685) mathématicien anglais.
 Paula Pell (1963-), actrice, scénariste et productrice américaine. 

Patronyme anglais